Христо Оклев, известен като Попето, е български революционер, прилепски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Оклев е роден в град Прилеп, тогава в Османската империя. Учи в прогимназия, но не я завършва. Влиза във ВМОРО заедно с брат си Йордан. В София е съратник на Гьорче Петров. В 1902 година влизав Македония и става четник при Петър Ацев, а от пролетта на 1903 година е самостоятелен войвода в Полския район на Прилепско, като води няколко сражения с османски войски. При една засада на турски деребей е ранен в ръката, отнесен е за лекуване в Прилеп, където му е отрязана дясната ръка. Районът му е поет от Петър Ацев.

Оклев се връща начело на четата, макар и раната да не му е зараснала. Загива в сражение под връх Веслец (местн. Алинска кория), Прилепско, заедно с четирима свои четници.

Петър Ацев пише за Оклев:

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония